Kursath może dotyczyć:
 Kursath – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Hardoi)
 Kursath – miasto w północnych Indiach w środkowej części stanu Uttar Pradesh (dystrykt Unnao)